Молден:

 Молден — засушливый низменный атолл в архипелаге Лайн (Кирибати).
 Молден — город в США.
 Молден, Карл (1912—2009) — американский актёр.